V20  peut faire référence à :

Informatique 
 NEC V20, un microprocesseur fabriqué par NEC Corporation.

Médecine 
 Classe ATC V20, un sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal, d’après la classification internationale des maladies.

Automobiles 
 Lexus ES V20, première génération de la Lexus ES ;
 Toyota Camry V20, deuxième génération de la Toyota Camry.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres